Москва́-4 — советская среднеформатная клапп-камера с сопряжённым дальномером, модификация фотоаппарата «Москва-2». 
Производился с 1955 по 1958 год Красногорским механическим заводом в городе Красногорск Московской области. 
Всего было выпущено 62632 штуки. 
Фотоаппарат «Москва-4» выпускался в двух вариантах. Второй вариант фактически являлся прототипом фотоаппарата «Москва-5».

Технические характеристики 
 Тип применяемого фотоматериала — плёнка типа 120 (рольфильм).
 Размер кадра 6×9 или 6×6 см на плёнке типа 120. Для перехода на размер кадра 6×6 см в фильмовый канал вставляется специальная рамка, входящая в комплект аппарата.
 На плёнке типа 120 получалось 8 кадров размером 6×9 см или 12 кадров размером 6×6 см.
 Корпус изготовлен из стального листа и покрыт дерматином.
 Корпус складной, после откидывания передней панели автоматически с помощью системы рычагов выдвигался мех с оправой объектива и центральным затвором.
 Задняя стенка открывающаяся на петлях.
 Объектив «Индустар-23», фокусное расстояние 110 мм, относительное отверстие 1:4,5, просветление однослойное.
 Диафрагма ирисовая, значения диафрагм 4,5, 5,6, 8, 11, 16, 22, 32.
 Затвор центральный, «Момент-23С». Выдержки от 1 с до 1/250 секунды и «В».
 Синхроконтакт «Х», выдержка синхронизации с фотовспышкой — любая.
 Автоспуск отсутствует.
 Видоискатель оптический складной, несопряжённый с дальномером. Для съёмки на формат 6×6 см в видоискатель вставляется ограничительная рамка.
 Наводка на резкость по дальномеру, сопряжённому с вращением передней линзы объектива, фокусировка от «бесконечности» до 1,5 метров. В конструкции дальномера применён вращающийся оптический клин.
 Взвод затвора и перемотка плёнки раздельные. Перемотка плёнки по цифрам на ракорде рольфильма. На задней стенке камеры имеется два окна с красными светофильтрами.
 Фотоаппарат «Москва-4» имеет блокировку от двойного экспонирования кадра: при спущенном затворе кнопка спуска заблокирована, пока рукоятка перемотки плёнки не будет повернута на определённый угол. Тем не менее, как и в других фотоаппаратах семейства «Москва» многократная экспозиция возможна. Срабатывание затвора вызывается рычажком на оправе объектива.
 На фотоаппарате установлено два штативных гнезда с резьбой 3/8 дюйма для закрепления камеры в вертикальном и горизонтальном положении.

Галерея

Фотоаппарат «Москва-4» (второй выпуск) 

Внешний вид фотоаппарата «Москва-4» второго выпуска практически идентичен внешнему виду фотоаппарата «Москва-5», исключение составляют объектив и затвор, которые унаследованы от фотоаппарата «Москва-4» первого выпуска.

См. также 
 Москва (фотоаппаратура)
 Средний формат

Ссылки 
 Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. «Москва-4»

Литература 
 А. А. Сыров Путь Фотоаппарата. Из истории отечественного фотоаппаратостроения. Государственное издательство «Искусство». Москва, 1954.
 Майзенберг И. Я. Устройство и ремонт фотоаппаратов. Киев, Гостехиздат УССР, 1963.
 Jean Loup Princelle. Made in USSR. The Authentic Guide To Russian And Soviet Cameras. Le Reve Edition, 2004.

Примечания 

Среднеформатные фотоаппараты
Дальномерные фотоаппараты
Фотоаппараты Красногорского механического завода
Фотоаппараты, появившиеся в 1955 году